Джуба може означати:

Географія
 Джуба (, ) — столиця Республіки Південного Судану, адміністративний центр найменшої південно-суданської провінції Центральна Екваторія та однойменного округу.
 Джуба (річка)- річка на півдні Сомалі.
 Джубаленд (регіон) - регіон на південному заході Сомалі. 
 Середня Джуба і Нижня Джуба - адміністративні регіони в Сомал
 Джуба — село в Естонії.

Інше 
 Джуба (аеропорт) — аеропорт в місті Джуба (Південний Судан).